El Torneig de Marsella 2019, conegut oficialment com a Open 13 2019, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de febrer del 2019 al Palais des Sports de Marsella, França.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019